Bahrynawa – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Bahrynawa – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim